Челове́к на кана́те:
 «Человек на канате» — американский антикоммунистический фильм 1953 года.
 «Человек на канате» («Канатоходец») — английский документальный фильм 2008 года, получивший в 2009 году «Оскар».